Chamfort ist der Familienname folgender Personen:

Alain Chamfort (* 1949), französischer Sänger
Nicolas Chamfort (1741–1794), französischer Schriftsteller